Лукьянцево — деревня в Александровском районе Владимирской области России, входит в состав Следневского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 13 км к северу от Александрова.

История 
В деревне расположен Лукьянов монастырь (Лукианова пустынь), основанный в 1594 году иереем Григорием, прославившийся деятельностью св. Лукиана в XVII веке.

Население

Достопримечательности 
Комплекс памятников архитектуры Лукьянова монастыря, построенных в XVII и нач. XVIII вв., включает в себя: Богоявленская трапезная церковь — одностолпная палата (типа московской Грановитой); бывший келейный корпус — типичное гражданское сооружение, интересное планировкой внутренних помещений; бывшая Екатерининская (1712) больничная церковь — одноэтажное здание полугражданского типа древних больниц; Рождественская церковь (1712) — по типу больших соборных храмов.

Примечания

Ссылки 
 Интернет-энциклопедия «Виртуальный город Владимир».
 Лукьянцево. Воспоминания из детства.

Населённые пункты Александровского района (Владимирская область)